Еъри с английски правопис Airy и Airey може да се отнася за:
 Джордж Бидъл Еъри (1801 – 1982), британски астроном
 Дон Еъри (р. 1948), английски рокмузикант